Чемпионат мира по тхэквондо проводится раз в два года (по нечётным годам) Всемирной федерацией тхэквондо.

Соревнования

Общий медальный зачёт 
Учтены все медали до чемпионата мира 2019 года включительно.

U17 (15-17) 1996-2022

2022

Примечания

Ссылки 
 Всемирная Федерация Тхэквондо (World Taekwondo Federation) — официальный сайт

Чемпионаты мира по тхэквондо